Карповский сельский округ

Московская область 

 Карповский сельский округ Раменского района (1994—2002)

Омская область 

 Карповский сельский округ Таврического района